Syracuse může být:

 Syracuse (New York) – město v New Yorku
 Syracuse (Indiana) – město v Indianě
 Syracuse (Kansas) – město v Kansasu
 Syracuse (Missouri) – město v Missouri
 Syracuse (Nebraska) – město v Nebrasce
 Syracuse (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Syracuse (Utah) – město v Utahu

Související články 
 Syrakusy – město v provincii Siracusa na Sicílii